Учан-Су (, ) — название ряда водных объектов, находящихся на территории Крыма:

 Учан-Су — река, протекающая по Южному берегу Крыма.
 Учан-Су — водопад в Крыму.

См. также 
 Учансу-Исар